Knorawa ist der niedersorbische Ortsname von:

 Knorraue, Wohnplatz im Ortsteil Laasow der Stadt Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Sachsendorf (Cottbus), Stadtteil der kreisfreien Stadt Cottbus, Brandenburg